Лига Европы УЕФА 2015/16 — 45-й розыгрыш ежегодного клубного турнира в европейском футболе и 7-й под названием Лига Европы УЕФА. Финальный матч состоялся 18 мая 2016 года на стадионе Санкт-Якоб Парк в Базеле. Победителем турнира в 3-й раз подряд стала испанская Севилья.

Изменения в формате 
Исполнительный комитет УЕФА в мае и сентябре 2013 утвердил следующие изменения в Лиге Европы начиная с сезона 2015/16:
 Начиная с сезона 2015/2016 победитель Лиги Европы предыдущего сезона квалифицируется в Лигу Чемпионов. Если действующий победитель Лиги чемпионов пробивается в групповой этап, добившись необходимого результата в национальном первенстве, то чемпион Лиги Европы тоже попадает в основную сетку.
 Максимальное представительство ассоциаций в Лиге Европы с нового сезона будет составлять три команды (за одним исключением, когда оба победителя Еврокубков предыдущего сезона попадают в Лигу чемпионов, но не квалифицируются в Еврокубки через национальные турниры от одной и той же ассоциации с рангом 1—3, что приводит к переводу 4-й команды чемпионата этой ассоциации в групповой этап Лиги Европы, уменьшая её представительство до 2-х команд; ранее ассоциации занимающие места с 7-го по 9-е имели четыре представителя.
 Число команд, которые попадут в групповой этап напрямую, увеличится до 16 команд, представляющих 12 ассоциаций с наивысшим рейтингом и насчитывающих 12 победителей национальных кубков, обладателей пятых мест в чемпионатах трех ведущих стран и клуб, который финиширует четвёртым в первенстве страны, имеющей четвёртый рейтинг.
 Если обладатели национальных кубков уже завоевали путевку в Лигу чемпионов, то их места займут следующие по очереди команды национальных первенств. Финалисты национальных кубков больше не попадают в Лигу Европы.

Распределение команд 
В розыгрыше Лиги Европы УЕФА 2015/2016 годов примет участие 191 команда из 54 ассоциаций. Количество мест распределяется согласно таблице коэффициентов УЕФА после еврокубкового сезона 2013/2014 годов.

Так в сезоне 2014/2015 места распределяются следующим образом:
 Ассоциации с рангом 1—51, кроме Лихтенштейна: по 3 команды;
 Ассоциации с рангом 52—53: по 2 команды;
 Ассоциации Лихтенштейна и Гибралтара: по 1 команде.
Помимо них в розыгрыше участвуют:
 15 команд, проигравших в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов УЕФА;
 10 команд, проигравших в раунде плей-офф Лиги чемпионов УЕФА;
 8 команд, занявших третьи места в групповом раунде Лиги чемпионов УЕФА;
 3 команды, занявших первые три места в рейтинге фейр-плей УЕФА. Это положение будет отменено начиная с сезона 2016/2017.

Рейтинг ассоциаций

Распределение команд по этапам 
Предварительное распределение команд по этапам следующее:

Первый отборочный раунд
 31 обладатель кубков из ассоциаций с 24 по 54 место
 35 серебряных призёров из ассоциаций с 18 по 53 место (исключая Лихтенштейн)
 35 бронзовых призёров из ассоциаций с 16 по 51 место (исключая Лихтенштейн)
 3 клуба-победителя рейтинга «Fair Play»

Второй отборочный раунд
 6 обладателей кубков из ассоциаций с 18 по 23 место
 2 серебряных призёра из ассоциаций с 16 по 17 место
 6 клубов, занявших четвёртые места в ассоциациях с 10 по 15 место
 52 победителя первого квалификационного раунда

Третий отборочный раунд
 5 обладателей кубков из ассоциаций, занявших места с 13 по 17
 9 бронзовых призёров из ассоциаций с 7 по 15 место
 5 клубов, занявших четвёртые места в ассоциациях с 5 по 9 место
 3 клуба, занявшие пятые места в ассоциациях с 4 по 6 место
 3 клуба, занявшие шестые места в ассоциациях с 1 по 3 место
 Англия и Франция вместо команд, занявших шестое и пятое места соответственно заявляют Обладателя Кубка Лиги
 33 победителя второго квалификационного раунда

Раунд плей-офф
 29 победителей третьего квалификационного раунда
 15 клубов, выбывших после третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА

Групповой этап
 12 обладателей кубков из ассоциаций, занявших с 1 по 12 место
 1 клуб, занявший четвёртое место в ассоциации, занявшей 4 место
 3 клуба, занявшие пятые места в ассоциациях с 1 по 3 место
 22 победителя квалификационного раунда плей-офф
 10 клубов, выбывших после четвёртого квалификационного раунда (плей-офф) Лиги чемпионов УЕФА

Плей-офф
 24 команды, занявшие первые два места в групповом этапе
 8 команд, занявших третьи места в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА

Примечания 
Победитель предыдущего розыгрыша — футбольный клуб «Севилья» — попал в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА 2015/16, а также квалифицировался в групповой этап Лиги Европы, заняв 5-е место в чемпионате Испании, и тем самым освободил одно место в групповом этапе Лиги Европы. Из-за этого в предварительной схеме отбора участников турнира произошли следующие изменения:
 обладатель кубка ассоциации с местом 13 (Швейцария) стартовал с группового этапа вместо третьего квалификационного раунда
 обладатель кубка ассоциации с местом 18 (Кипр) стартовал с третьего квалификационного раунда вместо второго
 обладатели кубков ассоциаций с местами 24 и 25 (Швеция и Болгария) стартовали со второго квалификационного раунда вместо первого

В тех случаях, когда обладатель национального кубка квалифицировался в Лигу чемпионов через национальный чемпионат, его в том раунде, куда он был распределен, заменяет команда, которая первой квалифицировавлась в Лигу Европы через национальный чемпионат. Её в изначально предназначенном ей раунде заменяет команда, занявшая место в национальном первенстве вслед за ней, и так далее, заканчивая лучшей командой чемпионата, которая пока не квалифицировалась в Еврокубки.

Участники 
Основная статья: Лига Европы УЕФА 2015/2016 (составы)

Подписи в скобках показывают, как каждая команда отобралась для своего начального раунда:
 ДП: Действующий победитель
 ОК: Обладатель кубка
 КЛ: Обладатель кубка лиги
 N-й: Место в чемпионате (для отборочного турнира для еврокубков в конце сезона указано место в этом турнире)
 ОТ: Из отборочного турнира для еврокубков.
 ФП: Фейр-плей
 ЛЧ: Перешёл из Лиги чемпионов
 ГР: Команда, занявшая третье место на групповом этапе
 П-О: Команда, проигравшая в раунде плей-офф
 О3: Команда, проигравшая в третьем отборочном раунде

Расписание 
Все процедуры жеребьёвки будут проведены в штаб-квартире УЕФА в Ньоне, Швейцария.

Матчи квалификаций и плей-офф могут быть назначены на вторник или среду вместо стандартного четверга в случае противоречий в расписании.

Квалификация

Первый квалификационный раунд 

|}

Второй квалификационный раунд 

{{2М|'АИК|Швеция|4:0|Ширак|Армения|2:0||2:0|}}

|}

 Третий квалификационный раунд 

|}

 Раунд плей-офф 
Жеребьёвка раунда прошла 7 августа.

|}

 Групповой этап 

В групповом этапе играет 48 команд — 16 начинают с него, 22 победителя раунда плей-офф и 10 проигравших в раунде плей-офф Лиги Чемпионов

1 корзина
  Шальке 04 111,883  Боруссия Дортмунд 99,883  Базель 84,875  Наполи 84,102  Тоттенхэм 84,078  Аякс 66,195  Вильярреал 58,999  Рубин 57,099  Атлетик Бильбао 56,999  Спортинг 56,276  Олимпик Марсель 55,483  Днепр 52,0332 корзина
  Брага 51,776  Фиорентина 49,102  Лацио 49,102  Андерлехт 47,440  Ливерпуль 47,078  АЗ 46,695  Виктория Пльзень 41,825  Брюгге 41,440  ПАОК 40,880  Селтик 39,080  Бешикташ 36,520  АПОЭЛ 35,4603 корзина
  Монако 31,483  Спарта Прага 30,825  Фенербахче 30,020  Легия 24,800  Бордо 24,483  Локомотив 23,099  Лех 17,300  Сент-Этьен 16,983  Слован Либерец 16,325  Аугсбург 15,883  Рапид 15,635  Краснодар 15,0994 корзина
  Партизан 14,775  Астерас 13,380  Белененсиш 12,276  Русенборг 11,875  Карабах 11,500  Мольде 10,375  Динамо Минск 9,650  Гронинген 8,695  Сьон 8,375  Мидтьюлланн 7,960  Скендербеу 5,575  Габала 2,750''

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Группа E

Группа F

Группа G

Группа H

Группа I

Группа J

Группа K

Группа L

Плей-офф

Сетка турнира

1/16 финала 
32 команды были разбиты на две корзины: сеяные (победители групп + 4 команды, выбывшие из Лиги чемпионов) и несеяные (обладатели вторых мест + 4 команды, выбывшие из Лиги чемпионов).Жеребьевка 1/16 финала состоялась 14 декабря 2015 года. Первые матчи были сыграны 18 февраля, ответные — 25 февраля 2016 года.

|}

1/8 финала 
Жеребьёвка 1/8 финала состоялась 26 февраля 2016 года. Первые матчи были сыграны 10 марта, ответные — 17 марта 2016 года.

|}

1/4 финала 
Жеребьевка 1/4 финала состоялась 18 марта 2016 года. Первые матчи были сыграны 7 апреля, ответные  — 14 апреля 2016 года.

|}

Полуфиналы 
Жеребьёвка команд прошла в Ньоне 15 апреля 2016 года. Первые матчи были сыграны 28 апреля, ответные — 5 мая.

|}

Финал

Примечания

Ссылки 
 Лига Европы УЕФА (официальный сайт)

2015/2016
Европейский футбол в сезоне 2015/2016